Playa – odsłonięte dno bezodpływowego okresowego jeziora
 Playas – miasto w Ekwadorze, w prowincji Guayas
 Playas – kanton w Ekwadorze, w prowincji Guayas
 Playas – jednostka osadnicza w Stanach Zjednoczonych, w stanie Nowy Meksyk
 Playal – gmina na Kubie